Zielonczyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko 
 Zielonczyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Stepnica